Медиалогия — российская компания-разработчик автоматической системы мониторинга и анализа СМИ и социальных сетей в режиме реального времени.

История 
Компания «Медиалогия» появилась как эксперимент сотрудников ИТ-холдинга IBS. Для своей консалтинговой практики им потребовалась система поиска и анализа информации. Инструмент оказался настолько удачным, что вскоре его начали использовать не только внутри ИT-холдинга, но и для сторонних клиентов. Так, в 2003 году появилась независимая компания «Медиалогия», имя которой придумал Анатолий Опарин, в то время работавший над протопипом «Медиалогии» в компании IBS.

Собственники 
Структура владения ООО «Медиалогия»:
 Банк ВТБ — 63 %;
 Мацоцкий Сергей — 21 %;
 Волков Александр (генеральный директор) — 16 %.

До января 2019 года 75 % «Медиалогии» принадлежало компании IBS, 25 % — Сергею Мацоцкому.

О компании 
«Медиалогия» — это автоматизированная система, осуществляющая мониторинг СМИ и социальных сетей. В компании работает более 250 сотрудников.

В марте 2021 года компания провела ребрендинг, в результате которого обновила логотип, шрифт, фирменный стиль.

Система 
Система состоит из двух основных частей:
 база данных: 81 000 источников СМИ, 2,4 мрд аккаунтов социальных сетей;
 автоматизированный аналитический модуль.

База СМИ «Медиалогии» обновляется и пополняется на ежедневной основе.

Автоматизированный аналитический модуль в свою очередь состоит из двух частей:
 робота поисковика;
 автоматической системы распознавания и анализа контента.
Это все является комплексной разработкой компании.

Также «Медиалогия» разработала и зарегистрировала МедиаИндекс, призванный облегчить задачу качественного анализа публикаций СМИ.
Индекс основывается на различных показателях размещаемого материала, как то:

 цитируемость СМИ и социальные метрики СМИ;
 позитив/негатив;
 главная/эпизодическая роль;
 размер статьи, номер полосы, аудитория (PR value);
 наличие фотографии;
 упоминание объекта в заголовке;
 наличие прямой и косвенной речи.
Индекс рассчитывается автоматически и может колебаться в пределах от −1000 до +1000. Знак индекса зависит от позитивного или негативного упоминания искомого объекта в статье. Чем выше МедиаИндекс опубликованного материала, тем более позитивным и заметным является сообщение в поле СМИ.

Работа с системой происходит через web-интерфейс.
Упомянутые технологии позволяют проводить мгновенный количественный и качественный анализ текстов. Наряду с контекстным присутствует объектный поиск, исключающий информационный шум. Результаты поиска и/или анализа доступны в виде графиков и таблиц с возможностью экспорта готовых отчетов в различные форматы документов.
В системе доступны текстовые версии телепрограмм основных федеральных телевизионных каналов: 1 канал, Россия 24, Россия 1, НТВ, РЕН, ТВ Центр, РБК, ТК Дождь, Lifenews, Матч ТВ. В мае 2009 года появилась функция мониторинга социальных медиа. В январе 2015 года компания выпустила продукт по анализу цитируемости СМИ для издательских домов.

C 1 января 2017 года «Медиалогия» внесла изменения в расчёт МедиаИндекса — вместе с показателем цитируемости СМИ для оценки влиятельности источников теперь будут учитываться социальные метрики (количество likes/shares), а вес влиятельности СМИ в формуле МедиаИндекса повышается. По результатам изменений значения МедиаИндекса с 1 января 2017 года возросли. При проведении медиаисследований необходимо отдельно оценивать периоды до 1 января 2017 года и после этой даты.

Пользователи 
Пользователями «Медиалогии» являются пресс-службы коммерческих организаций и государственных учреждений.

Деятельность компании 
Компания занимается отраслевыми медиа исследованиями, а также публикует на регулярной основе рейтинги самых цитируемых СМИ.

Финансовые показатели 
В 2019 году выручка компании составила 1 138 млн руб. (+55 % к 2018 году), чистая прибыль — 85 млн (+106 %) согласно данным СПАРК-Интерфакс. Большую часть выручки компания получает от контрактов с частными компаниями. В то же время одним из стабильных источников доходов являются госконтракты: в 2016 году они принесли 243 млн руб., в 2017 году — 223 млн руб., в 2018 году — 131 млн руб.

Награды 
 Благодарность Министра культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации (9 июня 2006 года) — за  активное участие в организации и проведении Первого Форума научной и творческой интеллигенции государств-участников СНГ.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании
 Страница Медиалогии на Facebook
 Твиттер Медиалогии
 Медиалогия ВКонтакте
 Медиалогия в YouTube
 Медиалогия в Telegram
 Яндекс Дзен Медиалогия
 Первое упоминание компании в прессе PCWEEK/RE, 16.12.2003

Компании Москвы
Мониторинг СМИ
Связи с общественностью
Мониторинг соцсетей
Медиаисследование